Георги Ангелов може да се отнася до:
 Георги Ангелов (учител) (1864 – ?), български просветен деец
 Георги Ангелов (кмет) (1915 – 1998), кмет на Кюстендил
 Георги Ангелов (кинооператор) (р. 1943), български кинооператор
 Георги Ангелов (юрист) (р. 1959), български юрист
 Георги Ангелов (преводач) (р. 1960), български преводач и ТВ водещ, БНТ
 Георги Ангелов (поет) (р. 1968), български поет
 Георги Ангелов (икономист) (р. 1979), български икономист, Отворено общество – София